Denne artikel lister folkevalgte som har repræsenteret Sverige i Europaparlamentet, inddelt efter valgperiode.

Valgperioden 1995-1998 
Europaparlamentets fjerde valgperiode påbegyndtes 19. juli 1994. Sverige gik med i EU den 1. januar 1995 og det første valg til parlamentet holdtes den 17. september 1995 (se Europa-Parlamentsvalget 1995 i Sverige). I perioden mellem 1. januar og 8. oktober 1995 var parlamentsmedlemmerne udsendt af rigsdagen med mandatfordeling ud fra resultatet i rigsdagsvalget 1994. Ved begge tilfældene udpegedes 22 medlemmer.

1. januar–8. oktober 1995

9 oktober 1995–19 juli 1999

Valgperioden 1999-2004 
Europaparlamentets femte valgperiode løb fra 20. juli 1999–19. juli 2004. Europaparlamentsvalget i Sverige fandt sted d. 13. juni 1999. 22 repræsentanter blev valgt.

Valgperioden 2004-2009 
Europaparlamentets sjette valgperiode løb fra 20. juli 2004–13. juli 2009. Europaparlamentsvalget i Sverige fandt sted d. 13. juni 2004. 19 repræsentanter blev valgt. Junilistan blev det 7. parti, det første udenfor rigsdagen, der havde mandat til parlamentet for Sverige.

Valgperioden 2009-2014 
Europaparlamentets syvende valgperiode påbegyndtes den 14. juli 2009. Europaparlamentsvalget i Sverige fandt sted den 7. juni 2009. 18 repræsentanter valgtes. I og med at Lissabontraktaten trådte i kraft 1. december 2009 fik Sverige yderligere to sæder. Piratpartiet blev det ottende parti, der fik mandat til parlamentet for Sverige.

Kilder